Кистяковский () — украинская фамилия.

Известные носители 
 
 
 Кистяковский, Богдан Александрович (1868—1920) — русский юрист и социолог.
 Кистяковский, Василий Фёдорович (1841—1902) — русский врач.
 Кистяковский, Владимир Александрович (1865—1952) — русский и советский физикохимик.
 Кистяковский, Георгий Богданович (1900—1982) — американский физикохимик.
 Кистяковский, Игорь Александрович (1876—1940) — юрист, политический деятель во время правления гетмана Скоропадского.